A IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial foi realizada em Brasília entre 27 de junho a 01 de julho de 2010, com a participação de usuários, profissionais e gestores do campo da saúde mental e de outros setores. Foram realizadas 359 conferências municipais e 205 regionais, com a participação de cerca de 1.200 municípios.Segundo estimativas, cerca de 46 mil pessoas participaram da conferência, nas três etapas.

Ligações externas 
 Relatório final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental

Programas de governo do Brasil
Saúde no Brasil
Conferências
Reforma psiquiátrica